Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1985 — вісімнадцятий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у французькому місті Англет з 1 по 7 квітня 1985. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Швеції.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Франція вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 24 березня — 30 березня 1985 в Софії Болгарія.

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

Румунія підвищилась до Групи «А», Угорщина вибула до Групи «C».

 Група C 
Матчі пройшли 19 — 24 березня 1985 в Брессаноне (Італія).Італія підвищилась до Групи «В».''

Посилання 
 Архів 

1985
1985 у хокеї з шайбою